Az 1997-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Magyarországon rendezték 1997. június 6. és június 15. között. A csoportmérkőzéseknek Zalaegerszeg és Pécs, a többi mérkőzésnek Budapest adott otthont. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a litván válogatott nyerte, a magyar válogatott negyedik helyezést ért el.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1997-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1997
Európa-bajnokság N